Osoby o tym nazwisku:
 Czesław Koziarski – polski inżynier mechanik.
 Daniel Koziarski – polski prawnik, pisarz
 Stanisław Koziarski – polski geograf